Лумпьяке (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 29,20 км². Население — 937 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы